Чешаљ може да се односи на:

 Чешаљ за косу
 Чешаљ (функција)
 Чешаљ (Вишеград)
 Чешаљ (ТВ филм)